Área metropolitana de Longview podría referirse a:

 Área metropolitana de Longview (Texas)
 Área metropolitana de Longview (Washington)